Ма́нтас Калниетис (; согласно литовско-русской практической транскрипции Калнетис; род. 6 сентября 1986 года в Каунасе, Литовская ССР, СССР) — литовский профессиональный баскетболист, игравший на позиции разыгрывающего защитника.

Карьера 

Калниетис начинал заниматься баскетболом в школе «Жальгирис» Арвидаса Сабониса, где выступал два с половиной года. Во втором сезоне выступлений в среднем набирал 17,7 очка за игру и отдавал 4,3 результативных передачи.

Клубная 
На профессиональном уровне Калниетис дебютировал в феврале 2006 года в команде «Жальгирис» из родного Каунаса. Выступая с командой в Евролиге игрок в среднем за матч набирал 6,8 очков с процентом реализации 0.650.

В 2008 году помог команде завоевать титул чемпиона Балтийской лиги, два титула чемпиона Литвы (2007 и 2008), а также двух кубков Литвы (2007 и 2008). В 2007 году также выступал в Летней лиге УЛЕБ, где был признан MVP турнира.

Принимал участие в турнире Reebok Eurocamp в Тревизо (2006 и 2008).

Наиболее удачным для игрока стал сезон 2008-09. В чемпионате Литвы Калниетис набирал 11,3 очка, а в Евролиге - 8,5 очков и отдавал 3 передачи за матч. Лучший показатель по очкам в Евролиге пришёлся на 10 декабря 2008 года в матче против «Сиены» игрок набрал 20 очков, однако это не помогло команде победить.

В июне 2009 года Калниетис подписал трёхлетний контракт с «Бенеттоном», однако из-за действующего контракта с «Жальгирисом» ФИБА отменила переход. 27 декабря 2010 года игрок вновь подписал расширенный контракт на три года с «Жальгирисом». Однако в октябре 2012 года было объявлено, что Калниетисом интересуется российский клуб «Локомотив-Кубань». В итоге, 5 октября 2012 года игрок заключил трёхлетний контракт с «Локомотивом».

Международная 
За национальную сборную Литвы Калниетис дебютировал в 2005 году на проходившем в России чемпионате Европы для юношей до 20 лет. В среднем за матч набирал 11,5 очков и отдавал 4,8 результативных передач.

В составе сборной выступал на чемпионате мира 2006 года. На турнире в среднем за матч набирал 6 очков и отдавал 2,8 передач. На чемпионате мира 2010 года в Турции выходил в стартовой пятерке и играл на позиции разыгрывающего защитника. Бронзовый призёр чемпионата мира 2010 года в составе национальной сборной Литвы.

Достижения

Клубные 
  «Жальгирис»
 Чемпион Балтийской лиги: 2008, 2010, 2011, 2012
 Чемпион Литвы: 2007, 2008, 2011, 2012
 Обладатель Кубка Литвы: 2007, 2008

  «Локомотив-Кубань»
 Победитель Еврокубка 2012/13

  «Олимпия Милан»
 Чемпион Италии: 2018
 Обладатель Кубка Италии: 2016
 Обладатель Суперкубка Италии: 2016, 2017

Международные 
 Серебряный призёр чемпионата Европы среди юношей до 20 лет : 2005
 Бронзовый призёр чемпионата мира : 2010
 Серебряный призёр чемпионата Европы: 2013, 2015

Индивидуальные 
 Победитель конкурса по броскам сверху Балтийской лиги : 2007
 Участник Матча всех звёзд чемпионата Литвы : 2007, 2009, 2010, 2011, 2012
 MVP Летней лиги УЛЕБ : 2007
 Победитель конкурса по броскам сверху чемпионата Литвы : 2008
 MVP Единой лиги ВТБ: 2021

Награды 
 Кавалер Рыцарского креста ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (Литва, 2010 год)
 Кавалер Офицерского креста ордена «За заслуги перед Литвой» (Литва, 2013 год)

Статистика

Примечания 

Баскетболисты Литвы
Игроки БК «Жальгирис-2»
Игроки БК «Жальгирис»
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Олимпия» Милан
Игроки БК АСВЕЛ
Игроки сборной Литвы по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2016 года